Il singolare  del Rijeka Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Paolo Lorenzi era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Antonio Veić.

Blaž Kavčič ha battuto in finale Rubén Ramírez Hidalgo 6–4, 3–6, 7–6(5).

Teste di serie

  Rubén Ramírez Hidalgo (finale)
  Carlos Berlocq (semifinali)
  Paolo Lorenzi (primo turno)
  Grega Žemlja (semifinali)

 Blaž Kavčič (campione)
 Daniel Köllerer (primo turno)
 Dieter Kindlmann (secondo turno)
 Franko Škugor (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Rijeka Open 2010